Я плюю на ваши могилы () — серия фильмов.

 Я плюю на ваши могилы — американский фильм ужасов, триллер 2010 года. Ремейк фильма 1978 года «День женщины».
 Я плюю на ваши могилы 2 — второй американский фильм ужасов, триллер  2013 года.
 Я плюю на ваши могилы 3 — третий американский фильм ужасов, триллер  2015 года.
 Я плюю на ваши могилы: Дежавю — четвёртый американский фильм ужасов, триллер  2019 года.